Gustav Mandry ist der Name folgender Personen:

* Gustav von Mandry (1832–1902), deutscher Jurist
 Gustav Mandry (Mediziner) (1863–1949), deutscher Chirurg